Szabó Zsigmond (?–?) 1848–49-es ezredes
Szabó Zsigmond (1924–2002) biológus, szakíró, egyetemi oktató
Szabó Zsigmond (1967) filozófus, egyetemi oktató

Jegyzetek